Yazid kan avse:

Yazid I (645–683), en umayyadisk ledare
Yazid II (687–724), en Umayyad kalif